Jaguarzo puede referirse a:

El nombre común de la planta Cistus albidus.
El nombre común de la planta Cistus monspeliensis.
El nombre común de la planta Cistus clusii.
El nombre común de la planta Cistus salviifolius.
El nombre común de la planta Halimium halimifolium.
El nombre común de la planta Halimium lasianthum.
El nombre común de la planta Halimium ocymoides.
El nombre común de la planta Halimium umbellatum.
El nombre común de la planta '''''Helianthemum syriacum